Il singolare maschile del torneo di tennis Swedish Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale Mats Wilander 7-6, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mats Wilander (finale)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Joakim Nyström (primo turno)
 Mikael Pernfors (quarti di finale)

 Miloslav Mečíř (semifinali)
 Emilio Sánchez (campione)
 Eric Jelen (quarti di finale)
 Ulf Stenlund (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1986